Jonne est un prénom masculin finnois, ainsi qu'un toponyme pouvant désigner:

Prénom
Jonne Aaron (né en 1983), chanteur finlandais du groupe Negative
 (né en 1988), joueur finlandais de football
Jonne Järvelä (né en 1974), compositeur finlandais
 (né en 1981), joueur finlandais de football
Jonne Tammela (né en 1997), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1976), compositeur et orchestrateur finlandais
 (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace

Toponyme
Jonne, village du voïvodie de Mazovie

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais